

Localdiades
Hinton (Alberta), Canadá

Estados Unidos 
Hinton (Oklahoma)
Hinton (Virgínia Ocidental)
Hinton (Iowa)

Inglaterra 
Hinton (Hampshire)
Hinton (Herefordshire)
Hinton (Northamptonshire)
Hinton (Shropshire)
Hinton (Somerset)
Hinton (South Gloucestershire), Gloucestershire
Hinton (Stroud), Gloucestershire

Pessoas
Susan E. Hinton
Ágar Mueller-Hinton

Outros
Hinton Battle

Desambiguação